Casale, gruppo di case rustiche

Geografia

Comuni 
 Casale Corte Cerro – comune in provincia del Verbano-Cusio-Ossola
 Casale Cremasco-Vidolasco – comune in provincia di Cremona
 Casale Litta – comune in provincia di Varese
 Casale Marittimo – comune in provincia di Pisa
 Casale Monferrato – comune in provincia di Alessandria
 Casale di Scodosia – comune in provincia di Padova
 Casale sul Sile – comune in provincia di Treviso
 Conca Casale – comune in provincia di Isernia
 San Pietro in Casale – comune nella città metropolitana di Bologna

Frazioni 
 Casale – frazione di Albino in provincia di Bergamo
 Casale – frazione di Prato
 Casale – frazione di Roncoferraro in provincia di Mantova
 Casale – frazione di Sellano in provincia di Perugia
 Casale – frazione di Teano in provincia di Caserta
 Casale – frazione di Carinola in provincia di Caserta
 Casale – frazione di Penne in provincia di Pescara
 Casale – l'unica frazione di Cocullo in provincia dell'Aquila
 Casale – frazione di Cossano Canavese nella città metropolitana di Torino
 Casale San Nicola – frazione di Isola del Gran Sasso in provincia di Teramo
 Casale di Mezzani – frazione di Mezzani in provincia di Parma

Persone 
 Alessandro Casale – vescovo cattolico italiano
 Antonio Casale – attore italiano
Anania Casale – giornalista italiano
 Diego Casale – attore italiano di teatro, cinema e televisione e cabarettista
 Emanuele Casale – compositore italiano
 Giovanni Nicola Casale – judoka italiano
 Giulio Casale – scrittore e musicista italiano
 Giuseppe Casale – arcivescovo cattolico italiano
 Luigi Casale – chimico italiano
 Nicolò Casale – calciatore italiano
 Pam Casale - tennista statunitense
 Pasquale Casale – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Rossana Casale – cantante italiana
 Stefano Casale – ex calciatore italiano
 Ubertino da Casale – predicatore e teologo italiano dell'ordine francescano

Sport 
 A.S. Casale Calcio – società calcistica di Casale Monferrato

Pagine correlate 
 Casal
 Casali
 Monte Casale

Altri progetti